Associação Sportivo e Ponta Leste é um clube de futebol timorense da cidade de Dili. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Díli